Соревнования в женском сноуборде в дисциплине Биг-эйр на на чемпионате мира по фристайлу и сноуборду 2019 года должны были состояться 5 февраля в сноу-парке горнолыжного курорта. 

На старт планировали выйти 26 спортсменок из 16 стран мира. 

Из-за сильного снегопада соревнования в этом виде программы были отменены.

Медалисты

Результаты

Квалификация

ФИНАЛ

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата  
 [ Отчёт]

Чемпионат мира по фристайлу и сноуборду 2019